Le clan Arbuthnott, clan des Lowlands écossais ;
 John Arbuthnot (1667-1735), écrivain et mathématicien écossais ;
 John Arbuthnott (16 vicomte d'Arbuthnott ; 1924-2012), pair, Lord-lieutenant de Kincardineshire et homme d'affaires écossais ;
 Harriet Arbuthnot (1793-1834), femme de lettres britannique ;
 Marriott Arbuthnot (1711-1794), amiral britannique ;
 Forster Fitzgerald Arbuthnot (1833-1901), orientaliste et traducteur britannique ;
 John Arbuthnot Fisher (1841-1920), Admiral of the Fleet britannique.